USS Ability je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Ability (PYc-28) 
 USS Ability (MSO-519) 
 USS Ability (AFD-7)

Ability